Le siège de Dantzig peut faire référence au : 
 Siège de Dantzig lors de la Guerre de Succession de Pologne en 1734 ;
 Siège de Dantzig lors de la quatrième coalition contre la France en 1807;
 Siège de Dantzig lors de la sixième coalition contre la France en 1813.

Dantzig